

Films 
Sonny Boy (1929), een Amerikaanse film uit 1929
Sonny Boy (1955), een Filipijnse film
Sonny Boy (1974), een televisiefilm uit 1974
Sonny Boy (1989), een Amerikaanse thriller uit 1989
Sonny Boy (2011), een Nederlandse film uit 2011

Overig 
Sonny Boy (boek), een boek van Annejet van der Zijl
Sonny Boy (lied), een lied van Eddie Fisher
Sonny Boy Williamson I (1914–1948), een bluesmusicus
Sonny Boy Williamson II (1899–1965), een bluesmusicus
Sunny Boy, bekende fokstier van CRV